Jméno a příjmení Martin Soukup má více nositelů:

 Martin Soukup (kulturolog) – český kulturolog a kulturní antropolog, (* 1977)
 Martin Soukup (politik) – českoněmecký a rakouský politik, (1853–1934)